Mihai Dinu Gheorghiu (n. 8 decembrie 1953, Iași) este sociolog și critic literar român.

Introducere generală

Mihai Dinu Gheorghiu s-a născut în Iași, fiul unui inginer agronom și al unei educatoare. Absolvent al Liceului Internat C. Negruzzi (Iași, 1972) și al secției de Sociologie și Psihologie a Facultății de Istorie și Filosofie (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 1976). Urmează cursul postuniversitar de limba germană (UAIC, Iași, 1985) și stagii de perfecționare în limba germană (cursuri de vară) la Universitatea din Freiburg im Breisgau (1987, apoi 1992). De asemenea, urmează un stagiu lingvistic și de inițiere în cercetare în Germania, organizat de CNRS și de Fundația Bosch (München, septembrie 1993). 

Studii doctorale la Paris, la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, și la Berlin, la Max-Planck-Institut für Bildungsforschung și Centre Marc-Bloch, încheiate cu teza „Les métamorphoses de l’agit-prop. Les institutions de contrôle des intellectuels par les partis communistes et leurs transformations après 1989: le cas des écoles de parti”, susținută în ianuarie 1997, summa cum laude (coordonator Pierre Bourdieu, EHESS, Collège de France). 
Burse postdoctorale la Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (cercetare asupra producției în științele sociale și a studiilor asupra elitelor în Germania după 1990, Berlin, mai/iulie 1997 și iunie/august 1998) și la Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, grupul de lucru „Literatura disidenței și a exilului” (Leipzig, octombrie-noiembrie 1997).
Obține calificarea pentru postul de conferențiar (maître de conférences) în sociologie în 1998 (reînnoită în 2002) la Secția 19, Sociologie și Demografie a Consiliului național al universităților din Franța (CNU, din 1998), și, din 2002, la Secția 70, Științele educației. 

Refugiat politic în Franța (septembrie 1989), obține cetățenia franceză în 1996. 
Are un fiu, Matei Gheorghiu, născut în 1979, doctor în sociologie la Universitatea Paris-Dauphine (2018).

Principalele poziții ocupate

La absolvirea facultății (1976), este repartizat ca profesor logoped la Centrul logopedic interșcolar Iași, activând în circumscripția din cartierul Mircea cel Bătrân. În 1980, obține prin concurs un post de sociolog, ulterior cercetător științific, la Centrul de Științe Sociale al UAIC. După stabilirea în Franța, lucrează pe contracte de cercetare în cadrul Centrului de Sociologia Educației și a Culturii (CSEC, Maison des Sciences de l’Homme, Paris), ulterior Centre de Sociologie Européenne (CSE, în prezent Centre Européen de Sociologie et Science Politique, CESSP, Paris), dar și la Centre d’Etudes de l’Emploi (din 1999) și la Consiliul General al departamentului Seine-Saint-Denis (1998-2004). De la 1 ianuarie 1999 devine prin concurs conferențiar universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, iar din 2007 profesor cu drept de conducere de doctorat, la Școala doctorală a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice. De la 1 octombrie 2019 este profesor emerit al Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Activitatea profesională

Activitate de critic literar din studenție, colaborator permanent al publicațiilor „Dialog”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Viața Românească”, „Amfiteatru”. A colaborat de asemenea la Radio Iași, Radio Europa Liberă (RFE), Radio France International (RFI). Primele cărți de critică literară au primit premii literare importante: premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România pentru volumul Ibrăileanu, romanul criticului (1981) și premiul pentru cea mai bună carte de critică literară a anului acordat de Societatea „George Călinescu” pentru culegerea de cronici literare Reflexe condiționate(1983).

Principalele domenii de cercetare

Debutul în activitatea de cercetare, la Centrul de Științe Sociale al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a avut ca temă istoria sociologiei românești (de la sfârșitul secolului al XIX-lea până la al doilea război mondial, temă contractată cu Academia de Științe Sociale și Politice. În aceeași perioadă (anii 1980), publică mai multe traduceri din sociologia culturii și semnează articole privind acest domeniu în presa culturală și literară. De asemenea, colaborează cu Victor Karady la cercetările acestuia asupra „căsătoriilor mixte” în Transilvania de până în anii 1940. Această colaborare a continuat în anii următori și pe o altă temă, cea a „studenților străini în Europa, 1870-1940”, efectuând cercetări în arhivele Universității Humboldt din Berlin (bursier DAAD, mai 1992) și ale Universității din Viena (bursier la Internationales Forschungszentrum für Kulturwissenschaften, octombrie 1993).

 1. Formarea și reconversia cadrelor de conducere: școli de partid și business schools

Cercetări contractuale: Cadres et intellectuels. Notes sur le système d’enseignement et les structures du champ du pouvoir en Roumanie, in Monique de Saint Martin et Mihai D. Gheorghiu, Les institutions de formation des cadres dirigeants. Etude comparée, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 1992, pp. 178-190. * Des écoles de parti aux écoles de gestion. Etude comparative des écoles supérieures des partis communistes. Le cas des écoles de Berlin-Est et de Bucarest, Centre Marc Bloch (Centre franco-allemand de recherches en sciences sociales), Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin, 1994 * Les transformations des institutions internationales de formation des élites en Europe de l’Est après 1989 : production et reproduction en sciences sociales; recherches sur les élites; le marché de l’édition. Raport de cercetare și de misiune (Berlin, București), mai-august 1997. Paris, CSEC, MSH, septembrie 1997 * L’enseignement des sciences sociales dans les écoles de gestion. Etude de quatre cas exemplaires, in : Monique de Saint Martin et Mihai Dinu Gheorghiu (éds.), Les écoles de gestion et la formation des élites en France, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 1997, pp. 159-168; Privatisation et internationalisation des institutions d’enseignement supérieur: le cas des écoles de gestion, table ronde du Colloque Les écoles de gestion et la formation des élites, in Informations en sciences sociales, Volume 37, N°1, March 1998, pp. 167-170.

 2. Puterea simbolică a literaturii și literatura exilului

Coordonează un număr al revistei „Liber” dedicat exilurilor românești (Exils roumains, Liber, 28, septembrie 1996). Organizează la București (la SNSPA) și Iași (UAIC, BCU), cu sprijinul Maison des Sciences de l’Homme (Paris), al Institutului cultural francez din București si din Iași, al Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) din București. colocviul internațional Littératures et pouvoirs symboliques au tournant du siècle (30 mai – 1 iunie 2003), cu participări din România, Franța, Germania, Austria, Brazilia, Rusia, Bulgaria, Moldova, Statele Unite ale Americii, Canada. 

 3. Circulația internațională a elitelor intelectuale și științele sociale în criză 

2001–2002, participă la proiectul european de cercetare National Identities and European Identity in the Process of EU-Enlargement. Social Practices and Representations - A Comparative Perspective from East and West, coordonat de Andreas Pribersky, Osteuropa Institut, Viena. 
2001 (august-septembrie), apoi în 2005 (august), participă la programul Circulation internationale des universitaires et transformations de l’espace culturel au Brésil, conferințe la universitățile din Sao Paulo (USP), Campinas, Museu Nacional din Rio de Janeiro.
2011 (22-23 septembrie), organizează colocviul internațional Les sciences sociales et leurs publics. Engagements et distanciations (Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Réseau Acteurs Emergents, RAE-FMSH, Paris, Comité de Recherche « Petites sociétés et construction du savoir », CR 24 de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française.
2013 (20-21 iunie), « L’Université roumaine, une bulle spéculative? Ses réformes, de la libéralisation au néolibéralisme », împreună cu Marius Lazar, Adrian Netedu, Zoltan Rostas, colocviul internațional « Bologne et au-delà. Experts, entrepreneurs, usagers face à l’internationalisation des universités », Strasbourg, Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA), în cadrul programului de formare-cercetare CIERA, « L’académie en chantier. Transformations des universités centre-est-européennes depuis 1989 ». 

 4. Elite africane formate în Europa de Est, în România și în RDG

Programul de cercetări ELITAF (Élites africaines formées en Europe de l’Est) inițiat în cadrul rețelei RAE/RIAM (din 2012, membru al comitetului științific. Director de studii (profesor) asociat la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (Paris), septembrie-octombrie 2014.

 5. Sociologia categoriilor sociale defavorizate

1993, Etude sur les pauvretés en prison cu Jean-Claude Combessie (coordonator) și Salah Bouhedja, CSEC, MSH, Ministère de la Justice, Paris. 
1998-2004, Cercetare longitudinală și cercetare acțiune privind devenirea persoanelor ieșite de la Aide Sociale à l’Enfance între 1980 și 2000. Observatorul vieții economice și sociale de la periferie (OBVIES), Universitatea Paris VIII și Consiliul general al departamentului Seine-Saint-Denis.
Între 2003 și 2006, coordonează două proiecte europene în cadrul programului Daphne: Etude et partage des pratiques pour prévenir la réitération de la violence à la sortie des dispositifs de protection (Daphne I, 2003-2004) și Pour un dénominateur européen commun de prévention de la violence envers les enfants et les jeunes (Daphne II, 2005-2006). 
2006-2007, participă la proiectul european de cercetare Supporting Families of Young People Entering Public Care: European Model. Thomas Coram Research Unit, Institute of Education, University of London, împreună cu Lucette Labache. 

 6. Frontierele sociale ale educației familiale

Între 2004 și 2007, coresponsabil științific al proiectului international Experiențe educative și construirea frontierelor sociale. Familii, asociații și instituții școlare. Programul ACI pentru educare și formare al Ministerului pentru Cercetare și Noi Tehnologii din Franța. Proiect realizat în cadrul Centrului de Studierea Mișcărilor Sociale (CEMS, EHESS, CNRS, Paris), [contract plurianual], în colaborare cu Universitățile din Iași, UAIC (România), din Uppsala (Suedia), din Campinas (Brazilia). 

 7. Sociologia muncii și a organizațiilor
Din 1999, contracte de cercetare la Centre d’Etudes de l’Emploi (CEE; din 2016, Centre d’Etudes de l’Emploi et du Travail, CEET, în cadrul Conservatoire National des Arts et Métiers, CNAM, Paris): Les relations de coopération au travail: travail collectif, travail en groupe, travail en équipe; Gestionnaires et médecins face aux changements organisationnels des hôpitaux français; Lieux et figures de la coopération au travail en milieu hospitalier.

Membru al unor asociații profesionale internaționale

Din 1990: Membru al Centrului de Sociologie a Educației și a Culturii, CSEC (EHESS, CNRS, MSH), ulterior Centrul de Sociologie Europeană, CSE (EHESS, CNRS, Collège de France), Paris. Membru asociat din 2000. 

1991-1996: Membru al comitetului de redacție al revistei Liber - Revue internationale des livres (condusă de Pierre Bourdieu, Collège de France, Paris).

Din 2002: Membru al Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF, CR 24, Petites sociétés et construction du savoir).

Din 2002: Membru al Association Française de Sociologie (AFS, RT 25, Travail, organisation, emploi).

Din 2003: Membru al Comisiei Wiesel de studiere a Holocaustului în România, ulterior membru al Consiliului științific al Institutului „Elie Wiesel”. 

Din 2007: Membru asociat al Centrului de Studii asupra Ocupațiilor (Centre d’Etudes de l’Emploi et du Travail, CEET, CNAM, Paris).
 
Din 2007: Membru al Réseau International Acteurs Emergents (RIAE, FMSH, Paris), din 2014: Réseau Interdisciplinaire Afrique Monde (RIAM, Paris), membru al consiliului științific

Activitate editorială

1973-1976, redactor la revista „Alma Mater / Dialog”; conduce subredacția „Vieții Studențești” (Iași, 1974-1975).
1991-1996, membru al redacției revistei „Liber - Revue internationale des livres” (Collège de France, Paris). 
1995-2000, Membru al Comité scientifique international de la revue „Politique et Sociétés”, Société québécoise de Science politique de Montréal.
Din 2009, coordonatorul colectiei « Observatorul social » (sociologie) a editurii UAIC, Iași (46 titluri publicate pînă în 2019).
Din 2010, membru în Consiliul științific al revistei „Studia Sociologia” (UBB Cluj Napoca).
Din 2012, membru în Consiliul științific al revistei „SociologieS” editată de AISLF (Revue de l’Association internationale des sociologues de langue française).
Din 2013, redactor șef al revistei „Psihologia Socială”, ed. Polirom.

Expert evaluator

Comité National d’Evaluation des Universités, Paris, 1999 (evaluarea secției de sociologie a Universității din Brașov)
Discutant al raportului asupra schimbărilor din sociologia românească după 1989, în cadrul conferinței « The State of Three Sociale Science Disciplines in Central and Eastern Europe », Collegium Budapest, ianuarie 2002. http://www.cee-socialscience.net/archive/sociology/romania/report1_review1.html 
Evaluarea unor centre de excelență în științele sociale la Berlin, București și Sofia (La circulation internationale des chercheurs en sciences sociales et humaines), în cadrul rețelei Socialsciencenet coordonate de FMSH, Paris, 2002 
Evaluarea cercetării europene în științele sociale în cadrul contractului de cercetare european Towards a European Research Arena - How to Achieve European Added Value in Socio-economic Research – Lessons Learned from 4.and 5. FRP projects (proiect coordonat de Sabine Erbès-Seguin, IRESCO), Paris, 2002.
Evaluator CNCSIS (din 2008)
Membru al Comisiei de specialitate (sociologie) din cadrul Consiliului Național de Atestare a titlurilor, Diplomelor și Certificatelor (CNATDCU), 2011-2012; 2018-2019

Bibliografie selectivă

1981, Ibrăileanu, romanul criticului, Albatros, București, 167 p. Ediția a doua, 2014, Colecția Biblioteca de Istorie Literară. Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 222 p. ISBN: 978-606-714-016-3

1983, Reflexe conditionate, Cartea românească, București, 208 p.

1985, La stratégie critique de la revue ‘Viața Românească’, 1906-1916, in Al. Zub (éd.), Culture and Society, București, éditions de l’Académie roumaine, pp. 127-136.

1987, Scena literaturii. Elemente pentru o sociologie a culturii românești, Minerva, București, 219 p.

1990, Les intellectuels et la dictature, in: Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 85, noiembrie, pp. 38-53.

1996, Quelques révélations sur Eugène Ionesco, in: „Liber”, 26, martie, pp. 8-10

1996, Les institutions internationales du champ littéraire, in: „Liber”, 28, septembrie, pp. 9-12

1996, Die Schulen der Kommunistischen Parteien und ihr Erbe. Studie zur Ausbildung der ehemaligen Eliten am Fall Rumäniens und Ostdeutschlands, in: Utopie kreativ (Berlin), Heft 63, martie 1996, pp. 77-85

1998, Les métamorphoses de l’agit-prop. Les institutions de contrôle des intellectuels par les partis communistes et leurs transformations après 1989 : le cas des écoles de parti, colecția « Thèse à la carte », vol. 1 (346 p.), vol. 2 (257 p.), Presses Universitaires du Septentrion, Lille. 

1999, Le parti des critiques littéraires et la crise des instances de consécration dans l’espace littéraire roumain après 1989, in Regards sociologiques, “ Sur le fonctionnement du champ intellectuel. 1. Le champ littéraire ”, 17-18, pp. 167-178.

2001, Institutions totales ou institutions bâtardes? Les anciennes écoles de cadres des partis communistes et leurs métamorphoses. In : Charles Amourous et Alain Blanc (éds.), Erving Goffman et les institutions totales. Paris, L’Harmattan, 2001, pp. 175-198.

2003, Turism, locurile puterii și locurile memoriei în România, in A. Neculau (coordonator), Noi și Europa, Iași, Polirom, 2003, pp. 145-155.

2004, Les « centres d’excellence » en sciences humaines et sociales et leur insertion dans les communautés scientifiques émergentes en Europe de l’Est, in Perspectives roumaines. Du postcommunisme à l’intégration européenne. Sous la direction de Catherine Durandin, avec la collaboration de Magda Carneci, Paris, L’Harmattan, 2004, pp. 139-162. 

2005, Analiză și intervenție în știința socială, editura Universității Al. I. Cuza, Iași.

2005, Littératures et pouvoir symbolique, autor și editor (în colaborare cu Lucia Dragomir), Paralela 45, București. 

2006, Pour un dénominateur européen commun des pratiques de prévention et de protection de la violence envers les enfants et les jeunes. Autor și editor în colaborare cu Lucette Labache și Hélène Milova, Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Programme Européen Daphné, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași.
 
2006, Rose-Marie Lagrave, Prin țările unei utopii apuse. Pledoarie pentru Europa Centrală. [Voyage dans les pays d’une utopie déchue], Trad. Teodora Tudorache. Pref. Alexandru Zub. Postfață de Mihai Dinu Gheorghiu. Institutul european, Iași, pp. 153-157.

2007, Intelectualii în câmpul puterii. Morfologii și traiectorii sociale. Polirom, Iași, 379 p.

2007, « Le Groupe de Dialogue Social et les intellectuels roumains ‘libres’ après 1989 », in Abel Kouvouama, Abdoulaye Gueye, Anne Piriou, Anne Catherine Wagner dirs, Figures croisées d'intellectuels. Trajectoires, modes d’action, productions, Paris, Karthala, 2007, pp. 215-229. Tradus în portugheza (Brazilia, Campinas, 2006) si în spaniola (Columbia, 2006). 

2008, Mobilitatea elitelor în România secolului al XX-lea, autor și editor în colaborare cu Mihăiță Lupu, Paralela 45, București.

2009, Parcours d’une sociologue, figures d’un engagement. De la sociologie des élites à la transmission des savoirs. Hommage à Monique de Saint Martin, editor în colaborare cu Pascale Gruson, Daniella Rocha. Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 378 p.

2010, Education et frontières sociales. Un grand bricolage, directeur de l’ouvrage, avec Monique de Saint Martin, éditions Michalon, Paris, 275 p. Educatie și frontiere sociale. Franța, România, Brazilia, Suedia, traducere în limba română de Dinu Adam, revăzută și completată de M.D.Gheorghiu, Polirom. Iași, 2011.

2011, Iași Pogrom in Curzio Malaparte’s Kaputt: Between History and Fiction, in Local History, Transnational Memory in the Romanian Holocaust, Studies in European Culture and History, Edited by Valentina Glajar and Jeanine Teodorescu, Palgrave Macmilan [ISBN 978-0-230-11254-4], pp. 47-56.
 
2011, « Les avatars de l’excellence. La mobilité des élites universitaires roumaines à l'épreuve de la construction européenne », in Les mondes universitaires face aux logiques du marché, sous la direction de Michèle Leclerc Olive, Grazia Scarfò Ghellab, Anne Catherine Wagner, Paris, Karthala, pp. 121-134. 

2012, La mobilité des élites : reconversions et circulation internationale. Editor și autor, cu contributii semnate de Victor Karady, Monique de Saint Martin, Anne-Catherine Wagner, Afrânio Garcia Jr., Svetla Moussakova, Marius Lazăr, Grazia Scarfo`Ghellab, Boubacar Niane, Lucette Labache, Frédéric Moatty, Jean-Pierre Faguer. editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 291 p. ISBN 978-973-703-614-8 

2012, Louis Wirth, Ghetoul, Studiu introductiv de Mihai Dinu Gheorghiu [Frontierele schimbătoare ale ecologiei urbane]. Iași, Editura Universității « Al. I. Cuza », ISBN 978-973-703-700-8, pp. 9-32.

2013, Les sciences sociales et leurs publics. Engagements et distanciations, autor și editor în colaborare cu Paul Arnault, editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 475 p. ISBN 978-973-703-947-7
 
2013, L’hôpital en mouvement. Changements organisationnels et conditions de travail, împreună cu Frédéric Moatty (coautor), éditions Laisons sociales, Paris. 303 p. ISBN 9782878-809763. Traducere în limba română, Spitalul în mișcare, editura Polirom, Iași, 2017.

2014, L’Université roumaine, une bulle spéculative? Ses réformes, de la libéralisation au néolibéralism, in Revue d’études comparatives Est-Ouest, 2014, vol. 45, n°1, pp. 165-203 (împreună cu Marius Lazăr, Adrian Netedu, Zoltán Rostás).

2015, Etudiants d’Afrique en Roumanie et en RDA. Les cadres sociaux et politiques de leurs expériences, in Monique de Saint Martin, Grazia Scarfo Ghellab, Kamal Mellakh (dir.), Etudier à l'Est. Expériences de diplômés africains, Paris, Karthala, coll. « Hommes et Sociétés », 2015, 300 p., préface de Jean-Pierre Dozon, ISBN : 978-2-8111-1463-3; cu A. Netedu

2015, « Domination et dominance professionnelle : le cas des médecins aux prises avec le management », in Gaëtan Flocco, Frédéric Mougeot, Clément Ruffier (coord.), « Domination, résistances et solidarités au travail et dans l'emploi », Toulouse, Octarès, cu F. Moatty

2015, Peer review. O evaluare nu doar academică din anii 1980, în Cuvintele puterii, Mioara Anton, Bogdan Crețu, Daniel Șandru (coord.), Editura Institutul european, 2015, pp. 279-297.

Traduceri

Economia bunurilor simbolice, Pierre Bourdieu, Meridiane, 1986.

Cercetări contemporane de sociologia culturii, Iași, editura Universității Al. I. Cuza, 1988, traducere în limba română în colaborare și prezentare de texte de Pierre Bourdieu, Enrico Castelnuovo, Jean-Claude Chamboredon, Jacques Dubois, Nathalie Heinich, Louis Pinto, Michael Pollak, Rémy Ponton, Anne-Marie Thiesse.

Sociologia percepției artistice, Meridiane, 1991, antologie, traducere în limba română și prezentare de texte de Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon, Yvette Delsaut, Nathalie Heinich, E. Kantorowicz, Eliot Freidson, Raymonde Moulin, Michael Pollak, François Pouillon, Carl E. Schorske, François de Singly, Annie Verger.

Premii, distincții, referințe semnificative asupra activității știintifice

1991, Katherine Verdery, National Ideology Under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceausescu's Romania. Berkeley and Los Angeles: University of California Press,. Traducere în limba română, Compromis și rezistență. Cultura română sub Ceaușescu. București, Humanitas, 1994. 

1993, Radu G. Teposu, Istoria tragică și grotescă a întunecatului deceniu literar nouă, București, pp.180-183.

1995 (2003), Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu (coordonatori), Dicționarul scriitorilor români, II, București, pp. 370-371.

1997, Anne-Marie Marchetti, Pauvretés en prison, Editions Erès, Ramonville-Saint Agne, préface de Michelle Perrot.

2001, Irina Petraș, Panorama criticii literare românești, 1950-2000, Cluj-Napoca, pp. 302-303.

2002, Maria Larionescu, Sociology – Romania, in Max Kaase, Vera Sparschuh (eds.), Handbook on Economics, Political Science and Sociology (1989-2001), Social Science Information Centre (IZ), Berlin, Collegium Budapest, pp. 502-517 ; cf. și http://www.cee-socialscience.net/archive/sociology/romania/report1.html?no=no64_4_92

2003, Florin Manolescu, Enciclopedia exilului literar românesc, 1945-1989, București, Compania, p. 345.

2005, Academia română, Dicționarul general al literaturii române de la origini până în prezent (vol. IV, E/K), București, editura Univers enciclopedic, pp. 317-318.

2009, Ordinul Meritul Cultural cu grad de Cavaler

2011, Medalia de Onoare Prieten al Comunităților Evreiești din Romania

2016, Frédéric Pierru, „L’hôpital en mouvement. Changements organisationnels et conditions de travail”, 2013, Mihaï Dinu Gheorghiu, Frédéric Moatty [note de lecture] », Travail et emploi, n°143, p. 75-78. http://journals.openedition.org/travailemploi/6730

2017, Zoltán Tibori-Szabó, Gábor Győrffy, Memoria actelor radicale de discriminare și excludere, in „Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXVIII, nr. 1–2, București, pp. 93–98

2020, Magdalena Răduță, „Roumanie”, in Gisèle Sapiro (sous la direction de), Bourdieu International, CNRS, Paris, p. 751

Note

Vezi și

Legături externe

„Să nu ne închipuim România ca pe o țară pierdută în junglă”, interviu cuprins în vol. „1990. Vremea în schimbare”, de Liviu Antonesei, editura Moldova, Iași, 1993, pp. 226-240, iar în ediția a II-a, publicată la Editura Cartea Românească Educațional, 2019, pp. 251-266.

https://adevarul.ro/locale/iasi/iasi-mihai-dinu-gheorghiu-vrut-sa-i-ia-locul-fostului-dictator-portret-1_50adbf757c42d5a663997b79/index.html

https://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/mihai-dinu-gheorghiu-lucrul-cel-grav-petrece-azi-indoctrinarea-sistematica-politico-mediatica-privire-tocmai-lipsa-alternativa-e-forma-fatalism-social-stelian-turlea-13349350

http://suplimentuldecultura.ro/2483/interviu-cu-mihai-dinu-gheorghiu/

http://www.cuzanet.ro/interviu/mihai-dinu-gheorghiu-propuneam-transformarea-acestui-sistem-cenzorial-intr-unul-liber-in-care-oamenii-sa-si-poata-alege-destinul.html

 Sociolog român în viață
Nașteri în 1953
Profesori români în viață
Profesori universitari români